Nickelodeon Universe peut désigner :
 Nickelodeon Universe, un parc d'attractions situé dans le Mall of America, à Bloomington, dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 Nickelodeon Universe, un parc d'attractions situé dans le American Dream, à East Rutherford, dans le New Jersey, aux États-Unis.